Hans Brachmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Brachmann (Politiker, 1891) (1891–1969), österreichischer Politiker (SDAP/SPÖ)
 Hans Brachmann (Politiker, II), deutscher Gewerkschafter und Politiker, MdV 
 Hansjürgen Brachmann (1938–1998), deutscher Mittelalterarchäologe